Västtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västtjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun och Rättviks kommun,  (6,06 ha)
Västtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Västtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (6,78 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn